Goblin je postava z anglického folklóru, podobná šotkům či skřítkům.

Termín ale může mít i další významy v různých oblastech:
Letectví
 de Havilland Goblin – britský proudový motor
 McDonnell XF-85 Goblin – prototyp amerického stíhacího letounu
 označení Royal Canadian Air Force pro stíhačku Grumman FF

Přírodopis
 Žralok šotek

Zábava
 Gobliiins – série počítačových her